Slovo příčka se užívá ve více významech.

 Příčka – stavební konstrukce, nenosná zeď
 Spirální galaxie s příčkou – druh galaxie
 Příčka (geometrie) – spojnice středů stran 
 Příčka (telekomunikace) – propojení např. dvou pobočkových ústředen